Bjørg est un prénom notamment porté par :
 Bjørg Andersen
 Bjørg Eva Jensen
 Inez Bjørg David

Bjorg est aussi une marque de produits alimentaires biologiques
Prénom féminin
Prénom suédois
Prénom danois
Homonymie de prénom